The Big One ("quello grosso") è il nome dato ad un presunto terremoto catastrofico atteso in California. The Big One, con significato spesso non legato al terremoto, è anche il titolo di diverse altre opere:

Film e serie TV
 The Big One – episodio della terza stagione di Una mamma per amica
 The Big One – film di Michael Moore

Musica
 The Big One: San Francisco/Los Angeles – compilation punk pubblicata nel 1991
 The Big One – album del 1994 di Daddy Freddy
 The Big One – singolo del 1994 di George Strait
 The Big One – singolo del 1998 dei Confederate Railroad
 The Big One – canzone di Nellie McKay tratta dall'album Pretty Little Head

Altro
 Pepsi Max Big One – montagna russa del Pleasure Beach Blackpool in Inghilterra
 The Big One – razzo del film Toy Story